Магистраль М3 соединяет Минск с Витебском. Дорога начинается от пересечения Логойского тракта с Минской кольцевой автомобильной дорогой  и следует на северо-восток, минуя Силичи, Логойск, Лепель, Бешенковичи, до Витебска, соединяясь с Зеленогурской улицей.

Маршрут 
Протяжённость автодороги составляет 254,46 км.

См. также 
 Дороги Белоруссии

Ссылки 
 Департамент БЕЛАВТОДОР
 Пункт назначения. Трасса М3 Минск — Витебск. Белорусские «американские горки»: красиво, но грязно и опасно. 

Дороги Белоруссии